Borovnica je lahko rastlina:
 borovnica, nizko grmičevje z istoimenskimi plodovi, imenovana tudi navadna borovnica, gozdna borovnica, borovnica, črnica  (Vaccinium myrtillus)
 borovnica, različne vrste borovnic, ki pripadaja rodu vakcinij (Vaccinium) - borovnica (Cyanococcus), ...

Lahko je tudi geografsko ime

v Sloveniji
 Občina Borovnica, občina na robu Ljubljanskega barja
 Borovnica, središče Občina Borovnica

na avstrijskem Koroškem oz. na južnem Koroškem
 Borovnica (pri Borovljah), nem. Freibach, naselje, občina Sele, Avstrija 
 Borovnica, nem. Freibach, potok (vodotok), ki izvira pod Košuto in teče skozi Borovniško zajezitveno jezero in pod istoimensko razloženo vasjo v Dravo
 Ljubeljska Borovnica, nem. Loiblbach, vodotok (potok), ki teče izpod Ljubelja mimo oz. skozi Borovlje v Dravo
 Bajdiška Borovnica, nem. Waidischbach, potok (vodotok), ki teče mimo Bajdiš in se izliva v Dravo pri Spodnjih Borovljah
 Borovnica pri Brdu, nem. Braunitzen, naselje, mestna občina Šmohor-Preseško jezero
 Borovnica, nem. Worounitza/Worounitzbach, potok (vodotok), ki izvira pod Kepo in priteka v Baško jezero
ter
 Borovniče /Briniče, nem. Fahrendorf, tržna občina Vrba na Koroškem

Glej še: 

 Borovlje
 Borovljani
 itd.

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška